Слана може бити:

 Слана, кристали воде који се стварају при тлу
 Слана (Петриња), насеље града Петриње, Банија, Република Хрватска
 Слана (Семили), насеље у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република
 Слана (река), река у Словачкој и Мађарској